Příjmení Allegri má více nositelů:

 Antonio Allegri da Correggio (1489–1534), italský renesanční malíř
 Giuseppe Allegri (1814–1887), italský fotograf
 Gregorio Allegri (1582–1652), italský hudební skladatel, autor Miserere
 Massimiliano Allegri (* 1967), italský fotbalista a fotbalový trenér

Externí odkazy 
 

Italská příjmení